Понъю — название рек в Республике Коми:
 Понъю (приток Ижмы) — река в России, протекает в Республике Коми. Длина — 12 км.
 Понъю (приток Лодмы) — река в России, протекает в Республике Коми. Длина — 29 км.
 Понъю (приток Усы) 
 Понъю (приток Чикшины)